CGN steht für:
 Carrier-grade NAT, ein IPv4-Netzwerkdesign für Adressübersetzung (NAT) auf Providerebene
 Köln (DE  CGN nach UN/LOCODE)
 Flughafen Köln/Bonn, nach dem IATA-Code
 China General Nuclear Power Group, ein chinesischer Kraftwerksbetreiber 
 Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman, eine Schweizer Schifffahrtsgesellschaft auf dem Genfersee
 Comic Guide NET, das Forum des Deutschen Comic Guide
 Cruiser Guided missile Nuclear, zu deutsch „nuklear angetriebener Lenkwaffenkreuzer“, siehe Atomkreuzer bzw. Lenkwaffenkreuzer

Siehe auch:

Abkürzung